Halling (dans), een Noorse dans
 Halling (Kent)
Halling (parochie, Odder)
Halling (parochie, Syddjurs)